Torriglia – comune italiano della città metropolitana di Genova in Liguria
 Angelo Torriglia – calciatore italiano
 Danilo Torriglia – ex calciatore italiano